Lynne ist eine Variante des walisischen und englischen Namens Lynn, der als weiblicher und vereinzelt auch männlicher Vorname sowie als Familienname Verwendung findet.

Vorname

Weiblich 
 Lynne Abraham (* 1941), US-amerikanische Staatsanwältin und Politikerin
 Lynne Arriale (* 1957), US-amerikanische Jazz-Pianistin und Hochschullehrerin
 Lynne Reid Banks (* 1929), britische Schriftstellerin, insbesondere von Kinder- und Jugendbüchern
 Lynne Bowen (* 1940), kanadische Historikerin und Schriftstellerin
 Lynne Cheney (* 1941), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Autorin
 Lynne Cox (* 1957), US-amerikanische Langstreckenschwimmerin und Buchautorin
 Lynne Dawson (* 1956), englische Opernsängerin (Sopran)
 Lynne Frederick (1954–1994), britische Schauspielerin
 Lynne Griffin (* 1952), kanadische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Lynne Jewell (* 1959), US-amerikanische Seglerin
 Lynne Kieran (1960–2013), britische Sängerin, Songschreiberin und Arrangeurin
 Lynne Littman (* 1941), US-amerikanische Filmregisseurin und Produzentin
 Lynne Moody (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin
 Lynne Patton (* 1973), US-amerikanische Event-Managerin und Politikberaterin
 Lynne Perrie (1931–2006), britische Schauspielerin
 Lynne Ramsay (* 1969), schottische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Lynne Stewart (1939–2017), US-amerikanische Bürgerrechtlerin und Rechtsanwältin
 Lynne Thigpen (1948–2003), US-amerikanische Sängerin, Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin
 Lynne Topping (1949–2011 in New York City), US-amerikanische Schauspielerin
 Lynne Viola (* 1955), US-amerikanische Historikerin
 Lynne Willingham (* 1951), US-amerikanische Filmeditorin

Zwischenname
 Tara Lynne Barr (* 1993), US-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin

Männlich 
 Lynne Overman (1887–1943), US-amerikanischer Schauspieler

Familienname 
 Beverly Lynne (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Elizabeth Lynne (* 1948), britische Politikerin
 Donna Lynne (* 1953), US-amerikanische Politikerin
 Gillian Lynne (1926–2018), britische Tänzerin und Choreografin
 Gloria Lynne (1929–2013), US-amerikanische Sängerin
 Jeff Lynne (* 1947), britischer Musiker und Musikproduzent
 Michael Lynne (1941–2019), US-amerikanischer Manager und Filmproduzent
 Nicholas of Lynne (14. Jh.), englischer Karmeliter und Astronom
 Rockie Lynne (* 1964), US-amerikanischer Country-Singer-Songwriter
 Shelby Lynne (* 1968), US-amerikanische Sängerin und Musikerin

Weiblicher Vorname
Familienname
Walisischer Personenname
Englischer Personenname